James Hepburn (?–1524) Moray püspöke 
 James Hepburn (1537–1578) Skócia de facto legfőbb vezetője a felesége Stuart Mária királynő nevében, Orkney-szigetek hercege, Bothwell grófja